IDM est un sigle pouvant signifier :
 Infarctus du myocarde, accident cardiaque. 
 Ingénierie dirigée par les modèles, domaine de l'informatique mettant à disposition des outils, concepts et langages pour créer et transformer des modèles informatiques
 Intelligent dance music, terme désignant une frange de la musique électronique
 , modèle de simulation du trafic routier en temps continu
 Internet Download Manager, logiciel de téléchargement de fichiers pour Internet

Homonymie